A competição de pista longa individual masculino do salto de esqui nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 foi disputada no Snow Ruyi em Zhangjiakou nos dias 11 e 12 de fevereiro.

Medalhistas

Programação
Horário local (UTC+9).

Resultados

Qualificação

Final

Individual em pista longa